Городско́е поселе́ние Ви́дное — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в Ленинском муниципальном районе Московской области. Образовано в 2005 году, включило город областного подчинения Видное и ещё 7 населённых пунктов, позже упразднённых Булатниковского, Горкинского и Картинского сельских округов.

Упразднено 5 августа 2019 года.

Административный центр — город Видное.

Глава городского поселения — Шамаилов Моисей Исаакович, председатель Совета депутатов — Грудинин Павел Николаевич.

Географические данные 
Общая площадь — 27,17 км². Муниципальное образование находится в центре восточной части Ленинского района и граничит:
 с сельским поселением Булатниковское (на севере, западе и юго-западе)
 с городским поселением Горки Ленинские (на юге и юго-востоке)
 с сельским поселением Совхоз имени Ленина (на востоке, северо-востоке и севере)

По территории поселения проходит железная дорога Павелецкого направления (станция Расторгуево), а также автодорога «Дон».

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского поселения Видное
 Генеральный план городского поселения Видное
 Устав городского поселения Видное на официальном сайте

Видное
Видное
Городские поселения, упразднённые в 2019 году